Schmölz ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Schmölz (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Franz-Martin Schmölz (1927–2003), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Hugo Schmölz (1879–1938), deutscher Fotograf

 Karl Hugo Schmölz (1917–1986), deutscher Fotograf
 Michaela Schmölz-Häberlein (* 1964), deutsche Historikerin

Schmölz ist der Name folgender Orte in Bayern:
 Schmölz (Grainau), Ortsteil der Gemeinde Grainau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Schmölz (Kupferberg), Ortsteil der Stadt Kupferberg, Landkreis Kulmbach
 Schmölz (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach
 Schmölz (Heinersreuth), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach
 Schmölz (Reichenbach), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach
 Schmölz (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil von Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof
 Schmölz (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau
 Schmölz (Wallenfels), Ortsteil der Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach